Ahrensberg bezeichnet 

Berge, Erhebungen, Bergsporne:
 Ahrensberg (Elfas) (ca. ), im Elfas bei Wangelnstedt, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Ahrensberg (Habichtswald) (ca. ), im Habichtswald bei Ehlen, Landkreis Kassel, Hessen
 Ahrensberg (Sackwald) (ca. ), im Sackwald bei Everode, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Ahrensberg (Wiegersen), bei Wiegersen, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Großer Ahrensberg (524,9 m), im Solling, Landkreis Northeim, Niedersachsen

Ortschaften:
 Ahrensberg (Dörnick), Ortsteil der Gemeinde Dörnick, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Ahrensberg (Güby), Ortsteil der Gemeinde Güby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Ahrensberg (Wesenberg), Stadtteil von Wesenberg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Wüstung
 Ahrensberg (Milmersdorf), abgegangenes Vorwerk bei Milmersdorf, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Ahrendsberg
 Ahrenberg
 Arnsberg (Begriffsklärung) 
 Ahrensburg (Begriffsklärung)
 Arensborg